The Ten Commandments (1923), een stomme film van Cecil B. DeMille
The Ten Commandments (1956), een film van Cecil B. DeMille
The Ten Commandments (2007), een animatiefilm met stemmen van onder anderen Ben Kingsley